Das Hobart International 2019 war ein Damen-Tennisturnier der WTA Tour 2019. Das Hartplatzturnier der Kategorie International fand vom 7. bis 12. Januar 2019 in Hobart statt, zeitgleich mit dem Sydney International in Sydney.

Titelverteidigerinnen waren Elise Mertens im Einzel sowie die Paarung Elise Mertens/Demi Schuurs im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Hobart International 2019 fand am 5. und 6. Januar 2019 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld im Einzel.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Hobart
Hobart City